Die Berliner Range steht für:

 Die Berliner Range (1913), deutscher Stummfilm von Max Mack
 Die Berliner Range (1919) (1. Streich: Lotte als Schulschreck), deutscher Stummfilm von Carl Hagen